

Persone
 Frank Macfarlane Burnet (1899-1985) – immunologo australiano
 Gilbert Burnet (1643-1715) – vescovo scozzese
 Guy Burnet (1983) – attore inglese
 John Burnet (1863-1928) – filologo e storico scozzese
 Lorenzo Burnet (1991) – calciatore olandese, di origine surinamesi, di ruolo terzino
 Thomas Burnet (1635-1715) – teologo inglese

Altro
 Burnet – centro abitato dello stato del Texas, Stati Uniti d'America
 Contea di Burnet – contea dello stato del Texas
 Dorsa Burnet – sistema di creste lunari nell'Oceanus Procellarum

Pagine correlate
 Burnett